Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci” – organizacja skupiająca młodzież działającą społecznie i politycznie.
 Surface Mounted Devices (SMD) – elementy elektroniczne przystosowane do montażu powierzchniowego.
 Sega Mega Drive (SMD) – 16-bitowa konsola do gier firmy Sega.